Per bianco d'uovo si può intendere:
albume;
bianco d'uovo (pigmento).